SRX bezeichnet:
 Cadillac SRX, ein PKW-Modell
 ein Motorrad der Marke Yamaha, siehe Yamaha SRX 600
 einen Produktnamen der Firma Linksys für ein Verfahren bei Funknetzwerken, siehe MIMO (Nachrichtentechnik)
 Flughafen Gardabya in Libyen nach dem IATA-Code

SRX